Маргарита де Фуа-Кандаль (;  — ) — графиня Астарака, Кандаля и Беножа с 1572 года, капталесса де Бюш с 1587 года. Герцогиня д’Эпернон (по мужу). Последняя представительница рода Фуа-Кандаль. Последняя графиня Астарака.

Дочь и наследница Анри, графа де Фуа-Кандаль. Наследница двоюродного дяди — Франсуа де Фуа, епископа Эры, передавшего ей в 1587 году капталат Бюш.

Заставила стать монахиней свою сестру Франсуазу (по другим данным, инициатором был муж Маргариты).

Семья 
В 1587 году (23 августа) вышла замуж за Жана-Луи де Ногаре, маркиза де Ла-Валетта, герцога д’Эпернона.

Дети:
 Анри, герцог де Фуа-Кандаль (1591—1639),
 Бернар, герцог д’Эпернон (1592—1661),
 Луи де Ногаре де Ла Валетт, кардинал де Ла Валетт (1593—1639).

Умерла 23 сентября 1593 года в Ангулеме в возрасте 26 лет.

Маргарита де Фуа-Кандаль — последняя графиня Астарака: ни её муж, ни их сыновья с этим титулом не упоминаются.

Источники 
 Maria Chaintron: Le duc d'Épernon (1554—1642). L’ascension prodigieuse d’un cadet de Gascogne. Publisud, Paris 1988, ISBN 2866003136.
 Véronique Larcade: Jean-Louis Nogaret de La Valette, duc d'Épernon (1554—1642). Une vie politique, thèse de doctorat sous la direction d’Yves-Marie Bercé. Sorbonne, Paris 1995.
 Jean-Luc A. Chartier: Le Duc D'Épernon, 1554—1642. Société des Écrivains, Paris 1999, ISBN 2-84434-013-X.
 Hélène Tierchant: Le demi-roi. Mémoires du duc d’Epernon. Mollat, Bordeaux 1991, ISBN 9782909351032.
 http://genealogy.euweb.cz/foix/foix3.html

Графы Астарака
Дом Фуа-Кандаль
Каптали де Бюш